Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2021 проводился с 6 по 13 февраля 2021 года в городе Арлесхайм.

В чемпионате принимали участие 4 команды. Победитель получил место в Швейцарском отборе к чемпионату мира 2021.

Победителями чемпионата стала команда Aarau HBL (скип Сильвана Тиринзони, ставшая чемпионкой Швейцарии среди женщин в пятый раз), победившая в финале команду Oberwallis (скип Елена Штерн). Бронзовые медали завоевала команда St. Moritz (скип Рафаэла Кайзер).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2021.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в три круга. При равенстве количества очков у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (, в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше). На втором этапе, «плей-офф», участвуют также все четыре команды: две лучшие команды играют финальную серию «до двух побед» (то есть будет играться максимум три матча) за золото, третья и четвёртая команды играют в матче за 3-е место.

Время начала матчей указано местное (UTC+1)

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 команды, выходящие в финальную серию плей-офф
 команды, выходящие в матч за 3-е место

Плей-офф 

Финал, матч 1. 12 февраля, 19:30

Матч за 3-е место. 13 февраля, 9:00

Финал, матч 2. 13 февраля, 9:00

Поскольку команда Aarau HBL выиграла первые два матча финальной серии, третий матч не проводился.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:
 
 Плейлист «SM Elite Frauen 2021» на YouTube (14 видео)

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2021
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2021

Спорт в Швейцарии в 2021 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди женщин
Февраль 2021 года